Doing Their Bit – film del 1918 diretto da Kenean Buel
Doing Their Bit – cortometraggio di animazione del 1918 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
Doing Their Bit – cortometraggio di animazione del 1942 diretto da Connie Rasinski